Severo puede referirse a:

 Un adjetivo con varios sentidos: riguroso, duro, austero, extremo, exacto.
El nombre de varios emperadores romanos:
Septimio Severo (Severo I, 193-211)
Severo Alejandro (Alejandro Severo; 222-235)
 Valerio Severo (Severo II, 305-307)
 Libio Severo (Severo III, 461-465)
El nombre de varios lugares
San Severo (Italia)
San Severo (Argentina)
Santos católicos
Severo de Barcelona (m. 302), santo, obispo de Barcelona y mártir.
Severo de Antioquía (456-538), santo y obispo de Antioquía.
Severo de Vienne (m. c. 455), santo, sacerdote que evangelizó en Francia.
Severo Fernández Alonso Caballero, 24° presidente de Bolivia (1896-1899).
Severo Gómez Núñez (1859-1939), militar y escritor español.
Severo Ochoa (1905-1993), bioquímico español.
Severo Sarduy (1937-1993), escritor cubano.
Severo Mallet-Prevost (m. 1949), abogado estadounidense.
 Estilo severo (en arte).